958 км, 958-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 958 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Харьковская область). Код 454733.
 958 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 646052.